Shihui kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shihui (socken i Kina, Chongqing), 
 Shihui (socken i Kina, Shanxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar